Trioksan może oznaczać jeden z trzech izomerycznych organicznych związków chemicznych o wzorze :
 1,2,3-trioksan
 1,2,4-trioksan
 1,3,5-trioksan
bądź każdy związek chemiczny zawierający jeden z tych pierścieni w swojej strukturze:
 trioksany